Ophiostoma är ett släkte av svampar. Ophiostoma ingår i familjen Ophiostomataceae, ordningen blånadssvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Blånadssvampar
Ophiostoma